Wealden peut faire référence à : 

 Wealden, un district d'administration locale dans le comté de East Sussex, Angleterre
 Wealden Group parfois aussi appelé le Supergroupe Wealden
  était située dans le Weald du sud-est de l'Angleterre.
 Wealden, circonscription de l'East Sussex à la Chambre des communes britannique
 , Architecture vernaculaire médiéval à pans de bois traditionnel dans le sud-est de l'Angleterre.
 , ancien lac d'eau douce peu profond entre la France et l'Angleterre
  est une ligne de chemin de fer de l'East Sussex